

Особи 

 Даніель Браво (,  9 лютого 1963, Тулуза) — французький футболіст, півзахисник
 Елія Браво-Ольїс (; * , Мехіко — † ) — мексиканський ботанік
 Клаудіо Браво (,  13 квітня 1983, Буїн) — чилійський футболіст, воротар іспанської «Барселони»
 Омар Браво (ісп. Omar Bravo, * 4 березня 1980, Лос-Мочіс, штат Сіналоа) — мексиканський футболіст, нападник клубу «Крус Асуль»
 Франсіско де Менесес-і-Браво де Саравія — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Боготи

Географічні об'єкти 

 Ріо-Браво-дель-Норте — річка в США і Мексиці

Інше 
 Браво — відомий музичний гурт з Москви
 Браво (Тіціан) «Браво» або «Сміливець» (італ. Bravo) — картина італійського живописця Тіціана (1480/85-1576), представника венеціанської школи
 Ріо Браво (фільм) () — кінофільм 1959 року в жанрі вестерн